В этой статье представлен список праздников Румынии.

Официальные нерабочие дни

Другие официальные праздники

Традиционные праздники 

Культура Румынии
 
Румыния
Списки:Румыния